Атанас Димитров Буров (; 30 января 1875, Горна-Оряховица — 15 мая 1954, Пазарджик) — болгарский политический деятель и предприниматель.

Семья 
Атанас Буров происходил из семьи, которая получила известность в Болгарии своей деятельностью в области просвещения, национально-освободительного движения, развития национальной финансовой системы и промышленности. Его отец Димитр Буров в 1862 году основал в Горна-Оряховице торгово-кредитную фирму «Буров Д. А. и компания», которое после освобождения Болгарии от турецкой власти было реорганизовано в акционерное общество, которое в 1891 году учредило компанию «Болгария: Первое болгарское страховое общество», а в 1895 году — Болгарский торговый банк (позднее ими руководил Атанас Буров).

Образование 
Окончил престижную гимназию Априлова в Габрово (1895), изучал юридические и экономические науки в Парижском университете (1895—1900).

Бизнесмен и политик 
После завершения образования Атанас Буров начал работу в семейной фирме (как в Болгарии, так и в её филиалах в Швейцарии и Великобритании). Занимался инвестициями в перспективные экономические отрасли, был инициатором создания акционерных обществ, участвовал в железнодорожном строительстве (руководил строительством линии София-Кюстендил).

Успешная экономическая деятельность позволила Бурову получить материальную независимость и свободу действий как политическому деятелю. Буров придерживался либеральных политических взглядов, был сторонником парламентаризма, считался идеологом болгарской буржуазии. Был активистом, а затем лидером Народной партии. Во время Балканских войн и Первой мировой войны добровольно служил офицером в армии.

Депутат 10-го (1899—1900), 11-го (1901), 15-го (1911—1913), 17-го (1914—1919), 18-го (1919—1920), 19-го (1920—1923), 21-го (1923—1927), 22-го (1927—1931) и 23-го (1931—1934) обыкновенного Народного собрания и 5-го (1911) Великого Народного собрания. В 1911—1913 — заместитель председателя обыкновенного Народного собрания. С 14 июня по 17 июля 1913 был министром торговли в правительстве Стояна Данева.

С 6 октября 1919 года по 20 апреля 1920 — министр торговли, промышленности и труда в правительстве Александра Стамболийского. После того, как Стамболийский сформировал однопартийное «земледельческое» правительства и в его деятельности стали проявляться авторитарные тенденции, Буров перешёл в решительную оппозицию по отношению к нему. С 1920 года был секретарём Объединённой народно-прогрессивной партии, расширял её социальную базу за счёт привлечения личностей из других политических групп. Являлся одним из создателей политического объединения «Народный сговор», направленного против режима Стамболийского. В 1922—1923 находился в эмиграции в связи с уголовным преследованием как министра в правительстве Данева, обвинённого тогдашними властями, наряду с другими кабинетами министров, в военных поражениях Болгарии во время Второй Балканской войны (таким образом, «земледельческое» правительство боролось со своими политическими оппонентами). Вернулся в Болгарию после свержения правительства Стамболийского.

С 4 января 1926 по 29 июня 1931 года был министром иностранных дел в правительстве Андрея Ляпчева, в этот период был лидером умеренного крыла политического объединения Демократический сговор. Вместе с министром финансов Владимиром Молловым добился получения Болгарией в 1926 «Беженского займа» (направленного на поддержку многочисленным беженцам, находившимся на территории Болгарии) и в 1928 года — «Стабилизационного займа», позволившего стабилизировать национальную валюту, развивать транспорт и пути сообщения. Кроме того, правительство смогло сохранить мораторий на выплату репараций (по итогам Первой мировой войны) и добиться существенного сокращения платежей.

Во время Второй мировой войны был одним из лидеров оппозиции монархическому режиму, при этом отказывался присоединиться к Отечественному фронту и сотрудничать с коммунистами. С 2 по 9 сентября 1944 года был министром без портфеля в правительстве Константина Муравиева, был одним из инициаторов его внешнеполитического курса, направленного на сближение с США и Великобританией.

Жизнь при коммунистах 
После переворота 9 сентября 1944 Буров был арестован и приговорён Народным судом к одному году лишения свободы за участие в правительстве Муравиева (в 1996 году Верховный суд отменил приговор). Этот приговор позволил отстранить его — как и ряд других ориентированных на Запад демократических деятелей — от политической деятельности в период утверждения у власти Отечественного фронта, активную роль в котором играли коммунисты. В 1945 году Буров был освобождён из заключения, находился в оппозиции к просоветскому правительству. В 1947 году за заявление с протестом против смертного приговора Николе Петкову был отправлен в ссылку в Дряново, затем находился в Дулово. Вновь арестован в 1950 году, в 1952 приговорён к 20 годам лишения свободы. Был в заключении в Шумене и Пазарджике, скончался в тюрьме.

Память о Бурове 
В 2000 году Атанасу Бурову посмертно было присвоено звание почётного гражданина его родного города Горна-Оряховица. В его честь названы площади в Софии и Горна-Оряховице, на которых были открыты памятные доски с барельефами Бурова. Имя Бурова носят профессиональные гимназии, в которых изучаются экономика и бизнес-администрация, расположенные в городах Варна, Горна-Оряховица и Панагюриште. В Болгарии созданы фонд и клуб Атанаса Бурова.

Примечания

Ссылки 
 Фонд Атанаса Бурова

Выпускники Парижского университета
Военные Болгарии
Участники Первой Балканской войны
Участники Второй Балканской войны
Участники Первой мировой войны (Болгария)
Министры иностранных дел Болгарии
Репрессированные в Болгарии
Умершие в местах лишения свободы
Почётные граждане Горны-Оряховицы